4. breddegrad kan henvise til:

 4. nordlige breddekreds
 4. sydlige breddekreds